Olza si può riferire a diverse entità geografiche:

 Cendea de Olza  – città della Navarra, in Spagna
 Olza (in ceco Olše, in tedesco: Olsa) – fiume dell'Europa centrale
 San Martino in Olza  – frazione di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza